Bieg na 50 km mężczyzn techniką klasyczną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został przeprowadzony 23 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Soldier Hollow, a przystąpiło do nich 61 zawodników z 24 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Rosjanin Michaił Iwanow.

Pierwszy na mecie Johann Mühlegg, startujący w barwach Hiszpanii został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu po tym, jak w jego krwi wykryto środki dopingujące. W 2003 roku oficjalnie anulowano wszystkie wyniki Mühlegga z igrzysk w Salt Lake City i odebrano mu medale. Testów antydopingowych nie przeszedł także Austriak Marc Mayer, który zajął 24. miejsce.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002